Der Tischtennis-World Cup 2019 fand für die Männer in seiner 40. Austragung vom 29. November bis 1. Dezember und für die Frauen in seiner 23. Austragung vom 18. bis 20. Oktober im chinesischen Chengdu statt.

Modus 
An jedem Wettbewerb nahmen 20 Sportler teil. Die acht in der Weltrangliste bestplatzierten Teilnehmer waren automatisch für die im K.-o.-System ausgetragene Hauptrunde qualifiziert, die übrigen zwölf Teilnehmer wurden auf vier Gruppen mit jeweils drei Sportlern aufgeteilt, von denen sich jeweils zwei für die Hauptrunde qualifizierten. Die Halbfinal-Verlierer trugen ein Spiel um Platz 3 aus. Jedes Spiel wurde im Best-of-Seven-Modus ausgespielt und bestand somit aus vier bis sieben Sätzen.

Qualifikation 
Der amtierende Weltmeister war automatisch qualifiziert. Die Qualifikation erfolgte ansonsten über den Asian Cup, den Europe Top 16 Cup, den African Cup, den Oceania Cup und den Panam Cup. Die drei erstplatzierten Spieler des Asian und Europe Cups, die zwei Erstplatzierten des Panam Cups sowie die Erstplatzierten der anderen Turniere waren automatisch qualifiziert. Die Teilnehmer auf den übrigen Plätzen wurden bestimmt, indem die in den jeweiligen Kontinental-Cups bestplatzierten noch nicht qualifizierten Spieler miteinander verglichen wurden, wobei der Spieler mit der besten Weltranglistenposition zum Zeitpunkt der Einladung im August den nächsten Platz einnahm. Auf diese Weise wurden acht weitere Startplätze vergeben, der Gastgeberverband hätte einen weiteren Platz erhalten, falls sich noch keiner seiner Spieler qualifiziert hätte, zusätzlich vergab die ITTF eine Wildcard.

Pro Verband konnten maximal zwei Spieler und zwei Spielerinnen teilnehmen. Da sowohl die Erst- und Zweitplatzierten des Asian Cups als auch die amtierenden Weltmeister aus China stammten, erhielten die Viertplatzierten des Asian Cups ebenfalls einen garantierten Startplatz.

Übrige Plätze Männer 

Aufgrund der verletzungsbedingten Absage von Wong Chun Ting rückte Quadri Aruna als Ersatzspieler nach.

Übrige Plätze Frauen

Teilnehmer 
Die erste Spalte gibt die Abschlussplatzierung an, die Spalten „WRL“ die für die Setzung relevante Weltranglistenposition vom November bzw. Oktober (gelb markiert die direkt für die Hauptrunde gesetzten 8 Spieler und 8 Spielerinnen).

Männer

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Hauptrunde

Frauen

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Hauptrunde

Sonstiges 
Durch seine 18. World-Cup-Teilnahme zog Vladimir Samsonov mit den Rekordhaltern Jean-Michel Saive und Jan-Ove Waldner gleich.

Weblinks 
 World Cup 2019 der Männer auf ittf.com (abgerufen am 15. Februar 2019)
 World Cup 2019 der Frauen auf ittf.com (abgerufen am 15. Februar 2019)

Einzelnachweise 

2019
Sportveranstaltung in Chengdu
Tischtennisveranstaltung 2019
Tischtenniswettbewerb in der Volksrepublik China